Йозеф (Иосиф) Грубер (; 1826—1900) — австрийский .

Биография

Йозеф Грубер родился 4 августа 1827 года в Козолупе (Богемия). Изучал медицину в Венском университете.

В 1860-х гг. Й. Грубер выпустил ряд работ по хирургии, а затем первый в Австрии стал исследовать болезни уха, став в 1863 году приват-доцентом по отологии. 

В 1864 году Йозеф Грубер занял место директора недавно открытой отологической лечебницы при Венском университете. В 1855 году он получил степень доктора медицины и доктора хирургии. 

С 1870 года занимал должность экстраординарного профессора в альма-матер, а в 1873 году стал во главе первой в австрийской столице отологической клиники. В 1893 году Грубер получил звание ординарного профессора и читал лекции студентам вплоть до 1898 года, когда он вышел на пенсию. 

Перу Грубера принадлежит около 200 монографий (перечень их в Monatsschr. für Ohrenheil., 1900) и ряд книг, из которых его руководство (Lehrbuch) получило очень широкое распространением. В 1860-х годах Грубер основал журнал «Monatsschrift für Ohrenheilkunde etc.», а в 1896 году «Oester. Otologische Gesellschaft». 

Йозеф Грубер умер 31 марта 1900 года в Вене и был похоронен на Центральном кладбище города.

Заслуги учёного были отмечены австрийским  III степени и греческим орденом Спасителя.

Примечания

Литература 
 Alt. в Monatsschrift für Ohrenheil., 1900.
 Jewish Encyclopedia, VI, 99.

Ссылки 
 
 Фото в Немецкой Википедии.

Отохирурги
Похороненные на Центральном кладбище Вены